

Sigle 
World Economic Forum – Forum Economico Mondiale

Codici 
 WEF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Weifang (Cina)